Pegaz – w mitologii greckiej skrzydlaty koń
 Pegaz – gwiazdozbiór nieba północnego
 „Pegaz” – polski magazyn telewizyjny
 „Pegaz” – polskie wydawnictwo książkowe
 „Pegaz” – galeria sztuki w Zakopanem
 Pegaz 1, 2, 3 – amerykańskie sztuczne satelity
 HWL Pegaz – motoszybowiec
 Pegaz – Poznańska Wytwórnia Produktów Spożywczych
 PeGaZ – Polska Grupa Zbrojeniowa